Iva puede referirse a:
 El Impuesto al valor agregado.
 El Impuesto sobre el Valor Añadido (España).
 La localidad de Iva, en el estado estadounidense de Carolina del Sur.
 El género de plantas Iva.
 El nombre común de la planta Ajuga chamaepitys.
 El nombre común de la planta Ajuga iva.
 El nombre común de la planta ''Teucrium pseudochamaepitys
 (497) Iva, asteroide.